Bugarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bugarra (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bugarra (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar